Кочетово — название населённых пунктов в России:
 Кочетово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кочетово — село в Тандинском районе Республики Тыва.

См. также 

 Кропотово-Кочетово